Александр Владимирович Доро́нин (род. 25 марта 1976) — российский актёр театра и кино, режиссёр.

Биография 
Родился 25 марта 1976 года в Саратове. В 1997 году окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова (курс А. Галко). В 2001 году окончил ГИТИС (курс А. Бородина) и был зачислен в труппу Российского академического молодёжного театра, где работает до настоящего времени.

В 2008 году попробовал себя в качестве режиссёра, поставив спектакль «Платонов. III акт», который стал премьерой для Чёрной комнаты и открыл «Ночной проект» РАМТа.

В 2012 году на маленькой сцене РАМТа поставил спектакль «Шатов. Кириллов. Петр» по произведению Достоевского «Бесы».

В 2019 году 8 июля в рамках третьей творческой лаборатории «Видимоневидимо» в Саратове представил спектакль «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова.

В 2021 году представил в Саратовском театре драмы постановку по пьесе Алексея Слаповского «Две матери, две дочери».

Творчество

Театр

Архивные спектакли 
 «Дневник Анны Франк». Режиссёр: Алексей Бородин — Питер (Премия «Московские дебюты») 
 «Марсианские хроники» Р. Брэдбери. Режиссёр: Алексей Бородин — Майкл
 «Принц и нищий» М. Твена. Режиссёр: Николай Крутиков — Том Кенти 
 «Forever» по А. Ибсену. Режиссёр: Райво Трасс — Палли
 «Бескорыстный убийца» Э. Ионеско. Режиссёр: Константин Богомолов — Беранже
 «Идиот» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Режис Обадиа — Ипполит
 «Берег утопии». 1 часть. Путешествие. Режиссёр: Алексей Бородин — Николай Станкевич
 «Берег утопии». 3 часть. Выброшенные на берег. Режиссёр: Алексей Бородин — Маццини, Николай Чернышевский
 «Приключения Тома Сойера» М. Твена. Режиссёр: Д. Крейни — Джо Харпер
 «Лоренцаччо» А. де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин — Козимо Медичи
 «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса. Режиссёр: Александр Огарёв — Том
 «Приглашение на казнь» В. В. Набокова. Режиссёр: Павел Сафонов — Шурин-остряк
 «Rock’n’roll» Т. Стоппарда. Режиссёр: Адольф Шапиро — Милан
 «Ничья длится мгновение» И. Мераса. Режиссёр: Миндаугас Карбаускис — Касриэл Липман
 «Демократия» М.Фрейна. Режиссёр: Алексей Бородин — Райнхард Вильке
 «Северная одиссея» по киносценарию П.Луцика, А.Саморядова. Режиссёр: Екатерина Гранитова — Александр Степанович Сафронов

Текущий репертуар 
 2002 — «Эраст Фандорин» Б. Акунина. Режиссёр: Алексей Бородин — Ахтырцев
 2010 — «Чехов-GALA» по одноактным пьесам А. П. Чехова. Режиссёр: Алексей Бородин — Иван Васильевич Ломов
 2013 — «Цветы для Элджернона» Д. Киза. Режиссёр: Юрий Грымов — Барт
 2014 — «Нюрнберг» по киносценарию Эбби Манна. Режиссёр: Алексей Бородин — Перкинс
 2019 — «Оборванец» М.Угарова. Режиссёр: Владимир Мирзоев — Лёша
 2021 — «Я убил царя» О.Богаева. Режиссёр: Владимир Мирзоев — Шофёр, Офицер, Комиссар Ермаков
 2021 — «Горе от ума» А.Грибоедова. Режиссёр: Алексей Бородин — Репетилов
 2022 — «Душа моя Павел» А.Варламова. Режиссёр: Алексей Бородин — Семибратский
 2022 — «Эзоп» Г.Фигейредо. Режиссёр: Владимир Мирзоев — Ксанф
 2022 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Режиссёр: Микита Ильинчик — Лопахин
 2022 — «Благоволительницы» Дж. Литтелла. Режиссёр: Микита Ильинчик — Максимилиан Ауэ

Режиссёрские работы 
 2008 — «Платонов. III акт» по А. П. Чехову
 2012 — «Шатов. Кириллов. Пётр» по «Бесам» Ф. М. Достоевского
 2021 — «Две матери, две дочери» по А. Слаповскому
 2022 — «Свидетельские показания» по Д. Данилову

Радиоспектакли 
 2007 — «Очень страшная история» А. Алексина — Андрей, «Принц датский»
 2010 — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М. Загоскина — Знакомец / Пан Тышкевич
 2011 — «Король Лир» У. Шекспира — Эдгар, сын Глостера
 2015 — «Бегущая по волнам» А. Грина — Синкрайт / житель Гельвью

Фильмография 
  — Сон господина Экономиди — юнкер Егор (Жорж)
  — Сон слепого человека — Павел
  — Неотложка 2 (телесериал) (серии 3 и 7) — Сергей
  — Короли игры (серия 12) — Коля
  — Небо на земле. Александро-Невская Лавра (документальный) — ведущий
  — Поп — отец Георгий Бенигсон
  — Шахта (телесериал) — Антон Куприянов, майор МВД
  — Одесса-мама — Толян, агент под прикрытием
  — «Number one (короткометражный)» — Журналист 
  — Клинч — школьный охранник
  — Рая знает — сотрудник ГИБДД
  — Следователь Тихонов — врач
  — Большие деньги — Илья Савельев, старший оперуполномоченный уголовного розыска
  — Шакал — старший лейтенант Назаров
  — Демон революции — Крылов
  — Парфюмерша-3 — эпизод
  — Синичка — Олег Харитонов
  — Стажеры — Токарев
  — Тест на беременность-2 — Валерий Ведерников, отец Леры
  — Рая знает все! — Толкачев
  — Простой карандаш — Алексей Воронов
  — Перевод с немецкого — Мкртчихин
  — Старые кадры — Николай Гирев, инвалид
  — Топи — Козлов, капитан милиции, участковый
  — Диверсант. Идеальный штурм — Отто Ляш
  — Стая  — Игорь Алексеевич
  — Разрешите обратиться — в производстве
  — Ветер — в производстве

Озвучивание 
  — «Марина Цветаева. Страсти по Марине»
  — «Люди Икс 2» — Джон Аллердайс / Пиро
  — «Нечетнокрылый ангел. Фильм о Павле Челишеве»
 2012 — XCOM: Enemy Unknown (+ Enemy Within)
  — «Война и мифы»
 2019 — Star Wars: Battlefront 
 2019 — Battlefield: Hardline 
 2019 — Tom Clancy’s The Division 2  
 2020 — Avengers (игра, 2020)
 2022 — World of Warcraft: Dragonflight

Примечания

Ссылки 
 Страница актёра на сайте РАМТ

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа